Національний птах — птах, який є символом певної країни. У деяких державах національний птах визначений на законодавчому рівні, в інших він обирається шляхом опитування громадської думки. У багатьох країнах певний птах займає важливе місце у культурі та традиціях, тому вважається національною емблемою, але водночас не має жодного офіційного статусу.

Список національних птахів

Примітки

Національні символи
Тварини-символи
Списки:Символи
національні птахи
Птахи в культурі